Statut nebo statuta může být:
 statut –  zákon, vyhlášku či stanovy nějaké organizace
 statut města
 Statut hlavního města Prahy
 Statuta Břetislavova
 Statuta Konrádova
 Římský statut
 statut firmy či status firmy – právní forma (a.s., sro., ...)
 statutární orgán

Související články 
 status
 stav
 stanovy

Externí odkazy 
 
 Dalibor Behún: Status, nebo statut?, Profireading.cz, 12. 4. 2007